Het Betfred.com World Snooker Championship 2011 vond plaats tussen 16 april en 2 mei 2011 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland en is gewonnen door John Higgins

Neil Robertson was de titelverdediger. Hij verloor met 8-10 van Judd Trump in de eerste ronde.

Prijzenpot
 Winnaar: £ 250.000
 Finalist: £ 125.000
 Halvefinalist: £ 52.000
 Kwartfinalist: £ 24.050
 Laatste 16: £ 16.000
 Laatste 32: £ 12.000
 Laatste 48: £ 8.200
 Laatste 64: £ 4.600
 Hoogste break: £ 10.000
Totaal: £ 1.111.000

Scheidsrechters 
  Eirian Williams
  Jan Verhaas
  Michaela Tabb
  Brendan Moore
  Terry Camilleri
  Colin Humphries
  Olivier Marteel
  Leo Scullion
  Peter Williamson

Verslag

Eerste ronde 
 Andrew Pagett en Jimmy Robertson debuteerden dit jaar in de Crucible. Voor beiden was het bovendien de eerste keer dat ze zich kwalificeerden voor de eindfase van een rankingtoernooi.
 Titelverdediger Neil Robertson verloor in de eerste ronde met 8-10 van Judd Trump.
 Ronnie O'Sullivan maakte tegen Dominic Dale zijn 100ste century in The Crucible. Hij won de wedstrijd met 10-2.
 Barry Hawkins en Rory McLeod bereikten voor het eerst de tweede ronde van het wereldkampioenschap. Hawkins versloeg daarbij Stephen Maguire.

Tweede ronde 
 Verliezend finalist in 2010 Graeme Dott plaatste zich voor de kwartfinales na winst tegen Ali Carter met 13-11 . Hij won vijf frames, waaronder het laatste, met een beslissende zwarte bal.
 In het beslissende frame tussen Mark Allen en Barry Hawkins leek Allen op weg naar een maximumbreak, maar hij strandde op twaalf rode en zwarte ballen.
 Mark Selby scoorde in zijn 13-4-winst tegen zevenvoudig wereldkampioen Stephen Hendry zes century's (129, 127, 125, 117, 108, 100) in één wedstrijd, een nieuw record op het wereldkampioenschap.

Kwartfinales 
 Graeme Dott leek ook op weg naar een maximumbreak tegen Judd Trump in het 15de frame, maar strandde op 120 na vijftien rode en zwarte ballen.
 Judd Trump bereikte als 21-jarige de halve finale. Hij versloeg Graeme Dott met 13-5. Ook Mark Williams bereikte voor het eerst sinds 2003 de halve finale na een 13-5-overwinning tegen Mark Allen.
 Ding Junhui was de eerste Chinees in de halve finale van het wereldkampioenschap. Door zijn overwinning op Mark Selby werd Mark Williams het volgende jaar opnieuw nummer 1 van de wereld.
 John Higgins versloeg Ronnie O'Sullivan met 13-10. Higgins won daarbij acht van de laatste tien frames.

Halve finales 
 Judd Trump en John Higgins gingen naar de finale.

Finale 
 John Higgins won de finale met 18-15.

Hoofdtoernooi

Finale

Century breaks 
 138, 128, 121, 119, 117, 114, 102 Ding Junhui
 138 Mark King
 137, 125, 115, 113, 109, 106, 105, 104, 103 Mark Williams
 135, 132, 131, 124, 123, 121, 120, 113, 101 John Higgins
 134, 101 Stuart Bingham
 133, 117, 114 Stephen Hendry
 129, 127, 125, 124, 117, 108, 107, 100 Mark Selby
 128, 119, 116, 115, 113, 105, 100 Ronnie O'Sullivan
 127, 100 Neil Robertson
 123, 122, 110, 108, 105, 104, 104, 103, 102, 102 Judd Trump
 122, 120, 111, 102 Graeme Dott
 117 Barry Hawkins
 115, 112, 104 Ali Carter
 115, 100 Marco Fu
 114, 103, 102, 100 Mark Allen
 101 Stephen Lee
 100 Shaun Murphy

2011
Snooker in 2011